G12 – Gruppo dei dodici, un gruppo di paesi industrializzati
G12 – refrigerante usato in molti veicoli Audi e Volkswagen
Area postale britannica che copre il West End di Glasgow
 EMD G12 – una classe di locomotive diesel statunitensi degli anni 1950
 Fiat G.12 – un trimotore da trasporto
 Prussian G 12 – una locomotiva tedesca del 1917
 Canon Powershot G12 – una macchina fotografica digitale di Canon
 Autostrada G12 – autostrada cinese Hunchun–Ulanhot